Суперкубок УЕФА 1984 года — 11-й розыгрыш Суперкубка УЕФА прошёл в среду 16 января 1985 года на стадионе «Комунале» в Турине. В турнире встретились победитель розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1983/84 «Ювентус» и победитель Кубка европейских чемпионов 1983/84 «Ливерпуль». Из-за чрезмерной загруженности календаря «Ливерпуля» мерсисайдцы смогли найти время лишь на один матч для выяснения отношений с «Ювентусом» в борьбе за трофей.

Матч

Детали матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1983/1984
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1983/1984

Примечания

Ссылки 
 1984: Бонек берёт трофей на официальном сайте УЕФА 

1984
Футбол в Европе в 1984 году
Матчи ФК «Ливерпуль»
Матчи ФК «Ювентус»
События 16 января
Январь 1985 года
Международные спортивные соревнования в Турине
Футбольные соревнования в Турине
Спорт в Италии в 1985 году
Международные соревнования по футболу в Италии
Спорт в Великобритании в 1985 году